Поцелуй (фильм, 1896)
 Поцелуй (фильм, 1929)
 Поцелуй (фильм, 1963) — фильм Энди Уорхола
 Поцелуй (фильм, 1983) — СССР, фильм Романа Балаяна
 Поцелуй (фильм, 1988)
 Поцелуй (фильм, 2004)
 Поцелуй (фильм, 2016)

Мн. ч.:
 Поцелуи (фильм, 1957)
 Поцелуи (фильм, 2008)